O Diabo (jornal, 1934)
O Diabo (jornal, 1977)